Pak Chol-min – calciatore nordcoreano
 Pak Chol-min – judoka nordcoreano
 Pak Chol-min – politico nordcoreano